Bait ul-Islam (Haus des Islam) bezeichnet folgende Moscheen:

 Bait ul-Islam (Belgien), erste Moschee Belgiens
 Bait ul-Islam (Maple) in Toronto, Kanada
 Bait ul-Islam (Saint Prix) in Frankreich
 Bait ul-Islam (Scunthorpe) in Scunthorpe, England

Siehe auch:
 Bait us-Salam (Sarajevo), eine Moschee in Sarajevo